Brennerlok steht für:

 ÖBB 1822 aus Österreich
 FS E.412 aus Italien